

Moldavia
Bozieni, comune del distretto di Hîncești

Romania
Bozieni, comune del distretto di Neamț